Kittelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kittelsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Kittelsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (39,6 ha)
Kittelsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724340-148345), sjö i Vilhelmina kommun,  (14,1 ha)
Kittelsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724350-148273), sjö i Vilhelmina kommun, 
Kittelsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724370-148229), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,58 ha)
Kittelsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 724403-148178), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn